

Musica 
 L'estate sta finendo – singolo dei Righeira del 1985
 L'estate sta finendo – album dei Righeira del 1986

Cinema 
 L'estate sta finendo – film italiano del 1987 diretto da Bruno Cortini
 L'estate sta finendo – film italiano del 2013 diretto da Stefano Tummolini